Futbolo klubas Atmosfera ali na kratko Atmosfera je litovski nogometni klub iz mesta Mažeikiai. Ustanovljen je bil leta 2012 in aktualno igra v 2. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga:
PRVAKI (x):

Uvrstitve

Moštvo sezone  2023 

Podatki z dne 11. mareca 2022.

	

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

	

 ?
 ?
 ?
 
 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 ?
 ?
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 ?
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Evaldas Razulis (2019)
  Rytis Leliūga (2019)
  Marius Papšys (2020)
  Tadas Labukas (2020)

Viri in opombe

Zunanje povezave
 ( oficial) (LT)
 Facebook
 Pirma lyga (1lyga.lt)
 lietuvosfutbolas.lt (FK Atmosfera)
 Globalsportsarchive

a
a